Louis Vuillermoz (né en 1923), peintre et lithographe français ;
Louis Vuillermoz (1898-1953), corniste français ;